

Села:
 Шляхове — Запорізька область, Василівський район
 Шляхове — Кіровоградська область, Голованівський район
 Шляхове — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Шляхове — Миколаївська область, Баштанський район
 Шляхове — Одеська область, Подільський район
 Шляхове — Харківська область, Богодухівський район
 Шляхове — Харківська область, Красноградський район

 Шляхове — колишнє село у Великобурлуцькому районі Харківської області (зняте з обліку 2013 року)

Селище:
 Шляхове — Херсонська область, Бериславський район

Див. також 

 Шелехове